

Patronyme 
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Antonia Zegers (1972-), actrice et animatrice de télévision chilienne ;
 Isidora Zegers (1803-1869), artiste et compositrice espagnole ;
 Jacques Zegers (1947-), chanteur, comédien et journaliste belge ;
 Kevin Zegers (1984-), acteur canadien ;
 Kristoffer Zegers (1973-), compositeur néerlandais ;
 Margriet Zegers (1954-), joueuse néerlandaise de hockey sur gazon.

Liens externes 
 

Homonymie de patronyme